Gilmer es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Gilmer (Georgia)
 Condado de Gilmer (Virginia Occidental)